

Géographie 
 Chantecoq est une commune française, située dans le département du Loiret en région Centre-Val de Loire.
 Chantecoq est une ancienne commune de la Marne, rattachée en 1968 à la commune de Giffaumont, devenue plus tard Giffaumont-Champaubert.
 Le Lac du Der-Chantecoq ou lac-réservoir Marne (souvent abrégé en lac du Der) est un lac du nord-est de la France. Il est situé dans la région Champagne-Ardenne, à la limite des départements de la Marne et de la Haute-Marne.
 La Butte de Chantecoq à Puteaux est un monticule naturel sur lequel se trouve un moulin datant de 1648.

Autres 
 Chantecoq ou L'Espionne de Guillaume est un film français réalisé par Henri Pouctal, sorti en 1916 au cinéma.